Huagarzo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus monspeliensis; 
 el nombre común de la planta Cistus clusii; o
 el nombre común de la planta '''''Halimium umbellatum.